Стефан Зиани (; ) — французский футболист, полузащитник.

Карьера 
Бо́льшую часть карьеры провёл во Франции, из французских клубов больше всего матчей сыграл за «Нант». В составе «Ланса» и «Нанта» становился чемпионом страны. Выступая за «Ланс» вошёл в символическую сборную чемпионата-1997/98 как диспетчер. Также определял игру «Нанта» в чемпионском сезоне-2000/01.

По окончании карьеры игрока — в системе «Нанта», тренировал команду из игроков до 19 лет. Непродолжительное время работал тренером в командах низших лиг Франции из Либурна и Верту, а также в ОАЭ. С июля 2021 года — главный тренер второй команды «Нанта».

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Франции: 1997/98, 2000/01
 Финалист Кубка Франции: 1992/93, 1997/98
 Финалист Кубка французской лиги: 1994/95, 1996/97
 Обладатель Суперкубка Франции: 2001

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Аяччо»